Италия была представлена на летних Олимпийских играх 1912 года 61 спортсменом (все — мужчины), выступившими в состязаниях по 6 видам спорта. Итальянская сборная завоевала 6 медалей (3 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых), что вывело её на 11 место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

1912
Страны на летних Олимпийских играх 1912 года